Ljestvice liga četvrtog ranga nogometnog prvenstva Bosne i Hercegovine u sezoni 2013./14.

Federacija BiH

MŽNL Herceg-bosanske i Zapadnohercegovačke županije 
Sudjelovali samo klubovi iz Hercegbosanske županije

 Izvori: 
 sportsport.ba

1. ŽNL Hercegovačko-neretvanske županije 

 Izvori: 
 pogled.ba  
 nshnz-k.com  
 nshnz-k.com, wayback

1. ŽNL Posavina 
Uključuje i klubove s područja Tuzlanske županije i Brčko Distrikta

<small> izvori: 
 posavinasport.com 
 65 žutih ljeta : NK "Bok" od 1950. do 2015.  
 70 godina NK "Sloga"
</small>

 ŽNL Sarajevo 
Također i pod nazivom Kantonalna liga Sarajevo Skupina A 

 Izvori: 
 NS Sarajevo, Skupina A

 Skupina B 

 Izvori: 
 NS Sarajevo, Skupina B

 Doigravanje za prvaka 

 Izvori: 
 NS Sarajevo, Skupina A 
 NS Sarajevo, Skupina B 

 ŽNL Zeničko-dobojska 
Također i pod nazivom Kantonalna liga ZDK''.

 Izvori: 
 sportzdk.ba

Republika Srpska

Poveznice

Izvori 
 
  

2013-14
 4